Мари́на Вячесла́вовна Ани́сина (род. 30 августа 1975, Москва) — российская и французская спортсменка, завоевавшая в паре с Гвендалем Пейзера титулы чемпионки мира в 2000 году и олимпийской чемпионки в 2002 году в танцах на льду.

Карьера 
Спортивную карьеру Анисина начала ещё в СССР в паре с Ильёй Авербухом, завоевав золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах. Затем Авербух избрал новой партнёршей Ирину Лобачёву, а Анисина работала в паре с Сергеем Сахновским. После отъезда Сахновского в Израиль, где он стал партнёром Галит Хайт, Анисина вынуждена была некоторое время тренироваться одна, поскольку в России подходящего партнёра не нашла. Тогда по совету своего тренера она начала искать пару за пределами страны. После просмотра большого количества видеоматериалов её выбор остановился на двух фигуристах — Викторе Краатце из Канады и Гвендале Пейзера из Франции. Написав им письма с предложением о совместной работе, Анисина получила согласие Гвендаля Пейзера и в 1993 году отправилась во Францию, где первые полгода жила в семье Гвендаля в Лионе. Поскольку Пейзера отказался переехать в Москву и выступать за Россию, Анисиной пришлось остаться во Франции и получить французское гражданство, после чего пара смогла представлять Францию на Олимпийских играх.

Косвенно были вовлечены в скандал на Олимпийских играх 2002 года. Именно в обмен на их победу, по утверждениям обвиняющей стороны, французская судья Мари-Рейн Ле Гунь, судившая парное катание, поставила на первое место российскую пару Елена Бережная — Антон Сихарулидзе. Анисина была вовлечена и в дальнейшие разбирательства, в связи с её знакомством с Алимжаном Тохтахуновым, которого обвиняли в подкупе судей и «организации» победы французских фигуристов на Олимпиаде.

После победы на Олимпийских играх и чемпионате Европы 2002 года пара Анисина-Пейзера завершила карьеру и в чемпионате мира 2002 участия не принимала. С тех пор пара выступает в различных шоу.

Личная жизнь 
Марина Анисина родилась в семье фигуристки Ирины Черняевой и хоккеиста Вячеслава Анисина, младший единокровный брат Михаил — тоже хоккеист.

В 2007 году Анисина приняла участие в телешоу канала Россия-1 «Танцы на льду. Бархатный сезон», где выступала в паре с актёром Никитой Джигурдой. 23 февраля 2008 года Анисина и Джигурда поженились. 7 января 2009 года Анисина родила сына, которого назвали Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда.
23 января 2010 года родила дочь Эву-Владу. 29 ноября 2016 года после долгих разбирательств Анисина оформила развод и уехала с детьми во Францию. По словам её адвоката, это произошло из-за того, что «Джигурда не всегда адекватен»; 2 ноября начался бракоразводный процесс. 29 ноября развод был оформлен. 

22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда поженились во второй раз.

Тренерская деятельность 
Через несколько лет по окончании спортивной карьеры начала работать хореографом у французского одиночника Адам Сяо Хим Фа.

Государственные награды 
 1998: Кавалер Национального ордена Заслуг ()
 2003: Кавалер ордена Почётного легиона ()

Спортивные достижения 
(с Пейзера)

(с Авербухом)

Литература 
 Marina Anissina: «Je ne suis pas de glace», Atlantica, ISBN 2-7588-0064-0, ISBN 978-2-7588-0064-4

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Франции
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Чемпионы мира по фигурному катанию